Ca' Nova ima više značenja:
 Ca' Nova, Brescia
 Ca' Nova, Cremona
 Ca' Nova, Lecco
 Ca' Nova, Modena
 Ca' Nova, Pavia
 Ca' Nova, Piacenza
 Ca' Nova, Vicenza